Schork ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Schork (1955–2016), deutscher Politiker; ehemaliger Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Josef Schork (* 1934), deutscher Gymnasiallehrer
 Joseph von Schork (1829–1905), von 1890 bis 1905 römisch-katholischer Erzbischof des Erzbistums Bamberg
 Ludwig Schork (1927–2016), deutscher Bankmanager
 Matthias Schork (1920–1979), rumänischer Musikpädagoge, Hochschuldozent, Komponist und Chorleiter in Timișoara